Благонравов — русская семинаристская фамилия. Женская форма Благонравова.

Известные носители 
 
 Благонравов, Анатолий Аркадьевич (1894—1975) — российский советский учёный в области механики.
 Благонравов, Георгий Иванович (1896—1938) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Благонравов, Захарий Михайлович (1855—1917) — член IV Государственной думы от Пермской губернии.
 Благонравов, Пётр Порфирьевич (1900—1961) — советский винодел.

Благонравова 
 Благонравова, Ангелина Аркадьевна (1899—1987) — советский инженер-химик.